Acht Millimeter steht für:
 8mm – Acht Millimeter, US-amerikanischer Spielfilm (1999)
 8mm (Band), US-amerikanische Rockband
 8-mm-Patronen, siehe Liste von Handfeuerwaffen-Munitionsarten
 8-mm-Film, ein Filmformat
 Super 8 (Filmformat), Nachfolger des 8-mm-Films
 Video 8, ein Videobandformat